El apodo Ricardinho, diminutivo portugués de Ricardo, puede referirse a:

 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues, futbolista y entrenador brasileño.
 Ricardo Filipe da Silva Braga, jugador portugués de fútbol sala.
 Ricardo Alexandre dos Santos, futbolista brasileño.
 Ricardo Souza Silva, futbolista brasileño.
 Ricardo Alves Pereira, futbolista brasileño.